730 км, 730-й киломе́тр — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы и пр.

 730 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Юго-Восточная железная дорога (Белгородская область). Код 439316.
 730 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Куйбышевская железная дорога (Ульяновская область). Код 642210.
 730 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северная железная дорога (Архангельская область). Код 297277.
 730 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Октябрьская железная дорога (Республика Карелия). Код 012135.